Federación de Mocedades Galeguistas, organització juvenil del Partit Galleguista històric de Galícia
 Foundation for Medieval Genealogy, institució per al foment dels estudis de genealogia de l'edat mitjana
 Fmg també és l'abreviatura del franc malgaix, antiga moneda de Madagascar